Abel Picabéa Allero, mais conhecido apenas como Abel Picabéa (Buenos Aires, 20 de junho de 1906 — Data e local de falecimento desconhecidos), foi um futebolista e treinador argentino naturalizado espanhol.

Carreira

Como jogador 
Abel Picabéa destacou-se no  da Argentina. Porém, durante uma excursão do clube pelo Brasil, foi contratado pelo , onde resolveu terminar sua carreira de jogador, iniciando ali mesmo sua trajetória de treinador.

Como treinador 
Depois de exercer o novo cargo no São Cristóvão, Abel Picabéa continuou pelo Brasil. Esteve no comando de clubes como: , , ,  e .

O treinador argentino dirigiu a Lusa em 1954, durante a vitoriosa excursão pela Europa que resultou na conquista da terceira Fita Azul do clube. Era uma medalha de honra ao mérito entregue aos times brasileiros que representassem bem o Brasil no exterior.

Alguns anos depois, foi anunciado como novo treinador do  de Lisboa, pelo então presidente Góis Mota, em 21 de abril de 1956, na Assembleia Geral. Chegou a Portugal uma semana depois, começando a trabalhar no dia 30 de abril.

Com a missão de substituir o conterrâneo Alejandro Scopelli, Picabéa teve um começo desagradável, com péssimos resultados. Acabou a temporada 1956–57 no 4º lugar, repetindo a colocação do clube na temporada anterior. E, como se não bastassem os maus resultados e a frustração na temporada, o Sporting acabou eliminado precocemente da Taça de Portugal, nos confrontos contra o .

Sem sucesso em Portugal, Picabéa foi para a Espanha, onde ficou por duas temporadas no comando do . Na primeira, em 1957–58, o treinador argentino levou o clube ao título da Segunda Divisão Espanhola e, consequentemente, ao acesso a La Liga.

Depois de disputar algumas partidas com o Real Oviedo na Primeira Divisão, Picabéa partiu para o também espanhol , onde ficou por mais uma temporada.

E, em 1960, voltou ao Brasil, onde treinou o  do outubro até os primeiros dias do fevereiro do ano seguinte.

Títulos

Como treinador 
 São Cristóvão
 Torneio Municipal de Futebol do Rio de Janeiro: 1943

 Portuguesa de Desportos
 Fita Azul: 1954

 Real Oviedo
 Segunda Divisão Espanhola: 1957–58

Naturais de Buenos Aires
Treinadores de futebol da Argentina
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do São Cristóvão de Futebol e Regatas
Treinadores do São Cristóvão de Futebol e Regatas
Treinadores da Associação Atlética Portuguesa
Treinadores da Sociedade Esportiva Palmeiras
Treinadores do Santos Futebol Clube
Treinadores da Associação Portuguesa de Desportos
Treinadores do Sporting Clube de Portugal
Treinadores do Real Sporting de Gijón
Treinadores do Club de Regatas Vasco da Gama
Treinadores do América Futebol Clube (Belo Horizonte)
Treinadores do Olaria Atlético Clube